Анатолий Владимирович Беляев (род. 21 марта 1931, деревня Петриково, Западная область) — советский и российский музыкант баянист, композитор, музыкальный педагог, народный артист России (1996).

Биография

Детство 
Анатолий Беляев родился 21 марта 1931 года в деревне Петриково Осташковского района (ныне Тверской области). Дед и бабка были середняками, однако по доносу были раскулачены и сосланы за Урал. Второй дед в Первую мировую войну служил в лазарете, а в Гражданскую войну командовал эскадроном в 1-й Конной армии Будённого. В советское время был заместителем директора Кондитерской фабрики имени Крупской в Ленинграде. После того, как деревенские родственники были сосланы, семья перебралась в Ленинград.

Отец был токарем, играл на гармони, затем на баяне. С началом Великой Отечественной войны ушёл на фронт. Семья пережила блокаду (дед умер в 1941 году).

Анатолий Беляев начал играть во Дворце пионеров, когда там в 1943 году открылся класс баяна. Во время посещения Ленинграда Элеонорой Рузвельт исполнил «Сентиментальный вальс» П. И. Чайковского, чем растрогал первую леди.

Творчество 
В 1952 году Анатолий Беляев окончил Ленинградское музыкальное училище им. М. П. Мусоргского (класс баяна П. И. Смирнова). С 1953 года работал солистом Москонцерта.

В 1957 году закончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных в Москве (класс баяна Н. Я. Чайкина).

Одним из первых баянистов в СССР стал выступать с сольными концертами. Гастролировал в 59 странах, выступал в Карнеги-Холле в Нью-Йорке, во Дворце Шайо в Париже, в Альберт-холле в Лондоне, в зале ООН в Женеве.

С 1964 года стал первым играть на электронном баяне, а с 1979 года на «Клавине» (комбинация готово-выборного баяна с электронным органом, конструкторы Ю. Волкович и А. Явелов).

В 1969 году с музыкантами В. Беляевским (гусли звончатые) и В. Минеевым (балалайка) создал трио «Московские виртуозы» (Трио Анатолия Беляева). В разные годы в трио входили Б. Авксентьев (балалайка), А. Цыганков (домра). Ансамбль выступал в Японии, Италии, Турции, США, Бельгии, Югославии, Австралии и Франции.

В 1970-е годы вёл на Центральном телевидении Гостелерадио СССР популярную авторскую передачу «Играй, мой баян».

С 1990 года являлся председателем оргкомитета и жюри по проведению открытых международных конкурсов исполнителей на народных инструментах ассоциации «Классическое наследие».

В последние время выступает в дуэте с домристкой Любовью Торгашевой, преподаёт.

Записал 14 грампластинок, несколько компакт-дисков, в Центральных издательствах вышло 6 авторских сборников обработок и оригинальных сочинений.

Семья 
 Первая жена — музыкальный редактор Элеонора Беляева (1935—2015), заслуженная артистка РСФСР.
 Дочь — Мария Анатольевна Беляева, художник.

Награды и премии 
 I приз на Скандинавском музыкальном фестивале (1954).
 Золотая медаль Международного конкурса VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1957).
 Заслуженный артист РСФСР (1982).
 Народный артист России (1996).

Примечания

Ссылки 
 Беляев Анатолий Владимирович (Справочник баяниста, автор А. П. Басурманов, под общей редакцией профессора Н. Я. Чайкина. Москва 1987)
 Музыкальный словарь. Анатолий Беляев
 Анатолий Беляев: «Элеонора Рузвельт растрогалась и поцеловала меня». Интервью // Газета «Культура», 28.03.2014

Баянисты СССР
Баянисты России
Выпускники Санкт-Петербургского музыкального колледжа имени М. П. Мусоргского
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных